Степан Александрович Пачиков (род. 1 февраля 1950, Варташен, ныне Огуз, Азербайджан) — сооснователь компаний ParaGraph Intl., Parascript, Evernote, которые внесли большой вклад в развитие распознавания рукописного текста и технологии VRML.

Биография 
Степан Пачиков родился в городе Варташен (с 1991 года — Огуз) в семье Александра Степановича Пачикова и Екатерины Панковой. Со стороны отца имеет удинские, а со стороны матери — русские корни. Есть брат Георгий (род. 1953).

Получил образование, обучаясь в Новосибирском государственном университете, Тбилисском государственном университете, где изучал экономическую кибернетику и Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, который окончил с «красным» дипломом. Окончил аспирантуру экономического факультета МГУ, является специалистом по размытым множествам. Имеет степень кандидата физико-математических наук за работы в области нечёткой логики. Работает в области информационных технологий и кибернетики.

Карьера 
С 1989 по 1997 годы Степан Пачиков работал в компании ParaGraph International, которая занималась в частности разработкой системы распознавания рукописного текста для Apple Newton. В 1992 году Степан Пачиков открыл представительство ParaGraph в Кремниевой долине, где затем разработал приложение Calligrapher для ручного ввода текста на планшетах и сенсорных экранах. С 1997 по 1998 года он занимал пост вице-президента Silicon Graphics.

Степан Пачиков — сооснователь и член правления компании Parascript, которая разрабатывает системы оптического распознавания символов (OCR) для корпорации Lockheed Martin, обеспечивающей оборудованием Почтовую службу США. В 2002 году он основал компанию Evernote и стал её главным архитектором приложений и услуг.

Интересные факты 
Будучи студентом механико-математического факультета Новосибирского государственного университета Степан Пачиков совместно с студентом физфака НГУ Михаилом Маминым в 1966 году создал одну из первых в Сибири рок-групп The Black Lines (с 1970 г. группа стала называться "Гусляры"), ставшую в 1969 году лауреатом фестиваля джазовых и рок-ансамблей «Джаз-69».

С 1996 года является президентом московского детского клуба «Компьютер».

В 2015 году Степан Пачиков начал работу над проектом «Клубок» для создания математически правильной модели дискуссий. Также продолжает работу на стыке кибернетики, программирования, математики и биологии над расшифровкой так называемого «языка программирования Бога».

Литература 
 Кротов Н., Федоров А. История ИТ-Бизнеса 1990-е годы. АНО «Экономическая летопись», Москва, 2019.
 Котин Максим. Пионеры Кремниевой долины. История первого стартапа из России, покорившего мир. Издательство «МИФ».

Примечания

Ссылки 

 
 С. Пачиков — основатель Evernote

Программисты США
Предприниматели США
Люди в информационных технологиях